Joop den Uyl (1919-1987), un homme d'Etat néerlandais.
 Cabinet Den Uyl, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas entre le  et le .
Patronyme néerlandais